Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2019, или Женский Евробаскет-2019 — 37-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин, который проходил в Сербии и Латвии с 27 июня по 7 июля 2019 года. На чемпионат автоматически квалифицировалась сборная Сербии и сборная Латвии как принимающие страны.

Арены

Квалификация

Участники

Жеребьевка

Посев 
Все 16 участников были распределены на 4 корзины. Для каждой из сборных определялся средний коэффициент, который складывался из места на предыдущем Чемпионате Европы 2017 и итогового места в отборочном турнире Евробаскета 2019. Жеребьёвка прошла 12 декабря 2018 года в Белграде.

Групповой этап

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Статистика 

Очки

Подборы

Передачи

Блок-шоты

Перехваты

Источник:

Награды

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Official website

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин 2019